Slobodan Branković ist der Name folgender Personen:

* Slobodan Branković (Fußballspieler) (* 1963), österreichisch-serbischer Fußballspieler 
 Slobodan Branković (Leichtathlet) (* 1967), serbischer Sprinter